Detta är en lista över sjöar i Marks kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Marks kommun.

Lista

Externa länkar

Marks kommun
 Lista